Бардо може бити:

 Бардо (Тунис), предграђе Туниса
 Бардо (Војводство Доње Шлеско), град и средиште истоимене општине у Пољској

или

 Брижит Бардо, француска глумица